Открытый чемпионат Нидерландов 2008 — 51-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Амерсфорт и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 14 по 20 июля. Соревнование продолжала серию грунтовых турниров, следующих за Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Марк Жикель (№ 48 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Альберт Монтаньес c пятой попытки побеждает в финале одиночного соревнования в рамках тура ассоциации.
 Стив Дарси второй год подряд играет в финале амерсфортовского соревнования: в 2007-м году он завоевал здесь титул.

Парный разряд

Факты 
 Франтишек Чермак выигрывает свой 1-й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 16-й за карьеру.
 Рогир Вассен выигрывает свой 1-й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 4-й за карьеру.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Открытый чемпионат Нидерландов по теннису
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Нидерланды
Теннис
Июль 2008 года
2008